Геннадий Николаевич Веселов (1905—1969) — советский живописец и график, художник-иллюстратор.

Биография 
Родился 23 января (10 января по старому стилю) 1905 года в селе Бродокалмак Екатеринбургского уезда Пермской губернии.

В 1923 году окончил Бродокалмакскую гимназию и в 1923—1924 годах учился в Екатеринбургском художественном техникуме. Проходя летом 1924 года практику в Крыму, в Гурзуфе на даче К. А. Коровина, познакомился с К. С. Петровым-Водкиным, который порекомендовал молодому художнику продолжить обучение в Петрограде. Здесь в 1924—1930 годах Веселов учился во ВХУТЕИНе, где его преподавателями были сам Петров-Водкин и художник А. И. Савинов. По окончании училища, продолжил обучение в аспирантуре Института живописи, архитектуры и скульптуры Академии художеств СССР (1930—1934 годы, Ленинград, у И. И. Бродского). Состоял в Ассоциации художников революции и в Ленинградском отделении Союза художников РСФСР. Был одним из организаторов Ленинградской ассоциации пролетарских художников (ЛАПХ).

Участник советско-финской и Великой Отечественной войн. Награждён орденом Красной Звезды и медалями.

После войны часто приезжал в Челябинск, где встречался с известными художниками и писал уральские пейзажи. Также иллюстрировал книги для Гослитиздата, Ленинздата и других советских книжных издательств. 

Среди станковых графических работ Веселова наиболее значимы — «Портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина» (1934), «Пушкин» (1963), «Морские летчики» (1964). Основные его живописные произведения — «Митинг уральских красногвардейцев» (1932), «Лицейская годовщина» (1952); пейзажи Крыма, Молдавии, Ладоги и Урала. 

Художник с 1929 года принимал участие в выставках, в том числе организовал ряд персональных. Его произведения находятся в настоящее время в собраниях ряда российских музеев — Государственный Русский музей, Музей Института и литературы АН России, Дом-музей А. С. Пушкина в Михайловском, Государственный музей А. С. Пушкина в Москве, Военно-морской музей в Санкт-Петербурге. 

С 1947 года работал в Ленинградском отделении государственного издательства художественной литературы. Сделал иллюстрации к книгам «Мать» Максима Горького, «Цусима» Алексея Новикова-Прибоя, «Избранные произведения» Ольги Форш. 

Умер 29 января 1969 года в Ленинграде. Похоронен на Большеохтинском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Веселов Геннадий Николаевич

Члены КПСС
Художники СССР
Политработники Великой Отечественной войны
Похороненные на Большеохтинском кладбище